Демократска странка или Демократска партија се може односити на:

 Демократска странка (Југославија), бивша политичка странка у Краљевини СХС/Југославији
 Демократска странка (Србија), политичка странка у Србији
 Демократска странка Србије, политичка странка у Србији
 Демократска странка Српске, политичка странка у Републици Српској
 Демократска партија (Република Српска), бивша политичка странка у Републици Српској
 Демократска странка федералиста, политичка странка у Босни и Херцеговини
 Демократска странка (САД), политичка странка у САД
 Демократска партија (Италија), политичка странка у Италији
 Демократска странка (Албанија), политичка странка у Албанији
 Демократска странка (Монголија), политичка странка у Монголији
 Демократска партија (Црна Гора)

Види још
 Европска демократска странка
 Српска демократска странка (вишезначна одредница)
 Бошњачка демократска странка (вишезначна одредница)
 Народна демократска странка (вишезначна одредница)
 Самостална демократска странка (вишезначна одредница)
 Демократска алтернатива (вишезначна одредница)
 Демократска унија (вишезначна одредница)
 Демократски савез (вишезначна одредница)